21-й Чемпионат Украины по футболу среди представителей Первой лиги стартовал 16 июля 2011 года.

Участники 
В 21-м чемпионате Украины среди команд первой лиги принимали участие 18 футбольных клубов из 15 областей Украины. 11 команд представляют областные центры. Перед началом турнира число участников пополнили неудачники Премьер-лиги запорожский «Металлург» и ФК «Севастополь», а также победители групп турнира второй лиги — «Николаев» и донецкий «Олимпик». Футбольный клуб «Энергетик» (Бурштын) занял в предыдущем чемпионате 16-е место и был вынужден играть стыковые матчи за право выступать в первой лиге, однако победил в них.

Перед началом чемпионата команда «Говерла-Закарпатье» носила название «Закарпатье», ФК «Севастополь» — ПФК «Севастополь», а команда ФК «Одесса» — «Днестр», и представляла город Овидиополь Одесской области.

Итоговая турнирная таблица 

|}

 31 мая 2012 года решением ДК ПФЛ команда «Энергетик» исключена из соревнований за две неявки на игры без уважительных причин.

Лидер по туру

Второе место

Результаты матчей

Бомбардиры

Экипировка команд

Лауреаты сезона

По версии ПФЛ 
 Лучший тренер сезона — Александр Севидов «Говерла-Закарпатье»
 Лучший футболист сезона — Дмитрий Трухин «Говерла-Закарпатье»
 Лучший бомбардир сезона — Александр Косырин ФК «Одесса», «Говерла-Закарпатье»
 Лучший арбитр сезона — Николай Кривоносов (Киев)
 Победитель конкурса «Честная игра» — «Говерла-Закарпатье»

По версии football.ua 
 Версия сборной сезона 2011/12 в первой лиге
 Позиция «Вратарь»:
 № 1 —  Александр Надь (Говерла-Закарпатье)
 № 2 —  Роман Мысак (Крымтеплица)
 № 3 —  Виталий Руденко (Металлург)
 Позиция «Правый защитник»:
 № 1 —  Евгений Опанасенко (Металлург)
 № 2 —  Александр Караваев (ФК Севастополь)
 № 3 —  Александр Вечтомов (Буковина)
 Позиция «Центральный защитник»:
 № 1 —  Мате Гвинианидзе (ФК Севастополь)
 № 2 —  Павел Щедраков (Говерла-Закарпатье)
 № 3 —  Матеус до Кармо (Металлург)
 Позиция «Центральный защитник»:
 № 1 —  Евгений Елисеев (Говерла-Закарпатье)
 № 2 —  Сергей Басов (Буковина)
 № 3 —  Артур Новотрясов (Крымтеплица)
 Позиция «Левый защитник»:
 № 1 —  Сергей Воронин (ФК Севастополь)
 № 2 —  Егише Меликян (Говерла-Закарпатье)
 № 3 —  Андрей Цуриков (Металлург)
 Позиция «Правый полузащитник»:
 № 1 —  Евгений Писоцкий (Металлург)
 № 2 —  Владимир Танчик (ФК Севастополь)
 № 3 —  Александр Сытник (Говерла-Закарпатье)
 Позиция «Опорный полузащитник»:
 № 1 —  Сергей Сидорчук (Металлург)
 № 2 —  Станислав Печёнкин (Говерла-Закарпатье)
 № 3 —  Руслан Гунчак (Буковина)
 Позиция «Атакующий полузащитник»:
 № 1 —  Жуниор Годой (Металлург)
 № 2 —  Артур Карноза (Нефтяник-Укрнафта)
 № 3 —  Валентин Полтавец (ФК Одесса)
 Позиция «Левый полузащитник»:
 № 1 —  Дмитрий Трухин (Говерла-Закарпатье)
 № 2 —  Бурнель Окана-Стази (Сталь)
 № 3 —  Евгений Сантрапинских (Буковина)
 Позиция «Нападающий»:
 № 1 —  Сергей Кузнецов (ФК Севастополь)
 № 2 —  Алексей Белик (Металлург)
 № 3 —  Лаша Джакобия (Говерла-Закарпатье)
 Позиция «Нападающий»:
 № 1 —  Александр Косырин (ФК Одесса/Говерла-Закарпатье)
 № 2 —  Александр Кочура (Звезда)
 № 3 —  Виктор Расков (Гелиос)

Примечания 

Первая лига Украины по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2011/2012
Футбол на Украине в сезоне 2011/2012